NGC 3731 (другие обозначения — UGC 6553, MCG 2-30-1, ZWG 68.3, NPM1G +12.0281, PGC 35731) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Льва. Открыта Уильямом Гершелем в 1784 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3731
Лев (созвездие)